Träume bezeichnet:
 Träume (Günter Eich) Hörspiel (1951)
 Träume (Tschechow), Erzählung
 Träume (Album), Musikalbum von Adoro
 Der Usedom-Krimi: Träume, deutscher Fernsehfilm (2019)

Siehe auch:
 Geplatzte Träume
 Zerstörte Träume
 Traum (Begriffsklärung)
 Träumer
 Träumerei
 Dreams